Xocavənd kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Novyy Karanlug, distriktshuvudort, Chodzjavänd, 
 Chodzjavänd, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar